Йоханнес Виннерц (; 11 февраля 1800, Крефельд — 24 июля 1890, Крефельд) — немецкий энтомолог, специалист по систематике двукрылых.

Биография 
Родился 11 февраля 1800 года в Крефельде. При рождении ему было дано имя Жан-Жан, позже сменил имя на Йоханнес. Время смены имени не известно, но именно оно было указано в свидетельстве о смерти. Его отец Пьер Виннерц занимался производством и продажей шнапса, мать — Анна Маргарета Росс была домохозяйкой. В 1825 года Виннерц женился на Анне Генриетте Хёнингхаус, которая была дочерью купца и палеонтолога . Умер 24 июля 1890 года в Крефельде.

Научная деятельность 
Виннерц специализировался на изучении двукрылых семейств Cecidomyiidae, Keroplatidae, Mycetophilidae, Sciaridae и Tipulidae. Им было описано множество новых видов двукрылых. Так, в фауне Европы до него было известно 55 видов детритниц, а в своей публикации 1867 года Виннерц описал 131 новый для науки вид. Большая часть энтомологической коллекции Виннерца в 1881 году была передана в Боннский университет и хранилась в , другие материалы были переданы Франкфурт и Вену. Боннская коллекция, вероятно, погибла при бомбардировке во время Второй мировой войны.

Публикации 
Виннерц является автором следующих публикаций:

Примечания 

Диптерологи по алфавиту
Энтомологи Германии
Энтомологи XIX века